Аделита има више значења:
 Аделита (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аделита (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аделита (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику